Montaud est un toponyme qui peut désigner plusieurs communes ou anciennes communes françaises : 

 Montaud, commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Montaud, commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Montaud, ancienne commune française du département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes ; aujourd'hui quartier de Saint-Étienne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France